Эмшер () — правый приток Рейна в Рурской области, длиной в 83,1 километра. Он был признан речным пейзажем года (Flusslandschaft des Jahres) в 2010 и 2011 годах.

География

Течение 

Река Эмшер вытекает из пруда к юго-востоку от Дортмунда возле Хольцвиккеде на Хаарштранге на высоте около . В тот пруд впадают несколько небольших ручьёв, которые и являются истоками Эмшера.

В своих верховьях Эмшер, отделённый от долины Рура горами Ардайгебирге, течёт через юго-восток Дортмунда (Дорстфельд), а затем поворачивает на северо-запад. В северной части Кастроп-Раукселя он протекает под каналом Рейн-Херне по трём бетонным трубам. Затем он почти непрерывно течет параллельно этому каналу в западном направлении до Оберхаузена. В Оберхаузене река поворачивает на северо-запад и впадает в Рейн около Динслакена.

Эмшер протекает через города Дортмунд, Кастроп-Рауксель, Реклингхаузен, Хертен, Херне, Гельзенкирхен, Эссен, Ботроп, Оберхаузен, Дуйсбург и Динслакен.

Длина реки составляет около 83,1 км, перепад высот — 129 метров, средний уклон — 1,6 ‰.

Площадь бассейна реки, имеющей сеть разветвленных притоков — 775 466 км².

Притоки 
Ниже перечислены все притоки Эмшера с площадью водосбора не менее 8 км²:

Старицы Кляйне Эмшер (10,3 км; 35,0 км²) и Альте-Эмшер (7,8 км, 29,2 км²), образовавшиеся в результате перемещения устья реки Эмшер на север, впадают непосредственно в Рейн и поэтому больше не являются частью речной системы Эмшера.

История 
Долина Эмшера (Эмшерталь) существовала еще до предпоследней ледниковой эпохи. До конца 19-го века между Хертеном и Ванне-Айккелем река петляла по долине шириной более 5 км. Затопление больших территорий было обычным. В поймах рек преобладали дубовые и грабовые леса.

С момента основания Emschergenossenschaft в 1899 году, река Эмшер и ее притоки были канализированы и спрямлены, так как районы проседания почвы стали болотистыми. Русло реки также сильно углубили. Кроме того, устье дважды сдвигали на север. Это привело к снижению уровня грунтовых вод на некоторых участках. Поскольку проседание почвы происходит по сей день, естественный дренаж все еще нарушается, поэтому на большой территории необходимо постоянно откачивать воду. В районе Эмшерталь высота реки падает с 70 м в Дортмунде до примерно 35 м к югу от Ботропа.

Течение 

После того, как Эмшер протекает в Виттен-Хёрдер-Мульде, он попадает в сам Эмшерталь к западу от центра Дортмунда. Порт Дортмунда на канале Дортмунд-Эмс лежит восточнее Эмшера.

Значительное расширение долины происходит в районе Кастроп-Рауксель — Хенрихенбург, где река Эмшер пересекает Канал Рейн — Херне на высоте около 60 м над уровнем моря и меняет направление с северо-западного на юго-западное.

Следующее заметное расширение долины находится к югу от Рекклингхаузена, где долина Хельбаха тянется вплоть до центра города.

До XIX века к западу от замка Гримберг река Эмшер разделялась на главный рукав, который тёк на север мимо замка Орст, и южный рукав поменьше, который назывался Кляйне-Эмшер (, «Маленький Эмшер»). Спрямлённый Эмшер пустили по последнему рукаву около Гельзенкирхен-Хорст, а бывший главный рукав возле Хорста превратился в старицу Альте-Эмшер (, «Старый Эмшер»).

Восстановление 

В середине двадцатого века Эмшер считался самой грязной рекой Германии и «клоакой Рурской области». В народе Эмшер и его не менее вонючие притоки называли Кёттельбах («ручей какашек»). В результате резкого сокращения объёма добычи угля в Рурской области, проседание в районе Эмшера также сократилось, что позволило строить подземные каналы и начать возвращать Эмшер в его природное состояние.

Первые шаги к экологической реконструкции системы Эмшера были сделаны с помощью программы IBA Emscherpark, включвшей в себя устройство велосипедных дорожек Emscher Weg и Emscher Park Radweg и ландшафтного парка Эмшер. В 1990-х годах небольшая секция Эмшера была приведена к природному состоянию в рамках Федеральной садовой выставки в Дортмунде.

Центральным элементом усилий по восстановлению реки является канализационная труба , строительство которой было утверждено 13-ого августа 2008 г. правительством района Мюнстер. Согласно проекту, труба имеет 51 км в длину и максимальный диаметр 2,80 м. Она должна направлять сточные воды на существующие очистные сооружения Ботроп и Эмшермюндунг, заменить предыдущий открытый сброс сточных вод и должна быть завершена к 2021 году.

Усадьба Emscherquellhof у истока реки Эмшер была полностью отремонтирована в 2005 году на средства Emschergenossenschaft и используется для проведения выставок, а также в качестве конференц-центра и образовательного центра.

18 декабря 2009 года в Хёрде было затоплено восстановленное надземное русло реки Эмшер. После того, как в этом месте река Эмшер протекала по трубам под Германнсхютте в течение более 100 лет, чистая вода теперь течет через наземное русло реки параллельно Фениксзе. На Фениксзе снова был заложены виноградники.

Реконструкция Emschertal была признана ООН в 2014 году «примером крупномасштабного экологического проекта с участием всех заинтересованных сторон».

Опасности 

Канализированное русло реки Эмшер является опасным для людей, попадающих в русло реки, из-за наклонных, гладких и скользких бетонных стен. Несмотря на ограждение и указатели, канал Эмшер уже стоил многих жизней. В 1983 году писатель Михаэль Хольцах утонул в Эмшере, пытаясь спасти свою собаку.

История 

В средние века верхнее и среднее течение реки являлись естественной границей некоторых владений. К северу от реки в основном лежал район Фест-Рекклингхаузен, к югу — графство Марк и земли Эссенского монастыря. Эмшер также формировал южную и западную границы графства Дортмунд, поэтому вдоль реки были построены многочисленные замки на воде, охранявшие границы графства. В документе кёльнского архиепископа Пилгрима от 1027 года Эмшер назван Эмбискарой, и является границей земель, на которых эссенский монастырь имел право на десятину. В конце средневековья название реки видоизменилось до Эмшар (Emschar).

Первоначально Эмшер был рекой, сильно меандрирующей в среднем течении, общая её длина составляла 109 километров. В средние века виноградарство практиковалось на склонах верхней долины Эмшер недалеко от Хёрде (нынешний Дортмунд). Сегодня об этом напоминают названия улиц Винцервег и Вайнгартенштрассе в Хёрде. В широкой долине на среднем течении Эмшера и в нижнем течении Рейнской равнины раскинулись обширные болотные леса. Заболоченные районы использовался в сельском хозяйстве для разведения коней породы Эмшербрюхер. В типичной для региона долине располагались разбросанные сельские поселения и фермерские хозяйства, большей частью в защищённых от наводнений местах. На определенном расстоянии друг от друга располагались кирхдорфы, такие как Херне, Буэр, Гельзенкирхен, Катернберг и Борбек, которые были построены на речных террасах.

Многочисленные документы доказывают, что Эмшер был важным рыболовным угодьем: в 1484 году братья Вальрав, Йохан и Хинрик ван Экелл имели право на рыбную ловлю в Эмесшере (Emesscher) около Кранге, в 1563 году дворянин Goddert von Strünkede zu Strünkede судился с Филиппом и Арндом фон Фирмунд цу Бладенхорстом за право на рыбную ловлю в Эмшере, дело дошло до имперского суда, который в апреле 1599 года дал эти права в заём всем трём.

Согласно обычаям того времени, река использовалась для суда над ведьмами в раннее Новое время. С 1589 года существует протокол монастыря Эссена об испытании водой на Эмшере по их запросу у 18 подозреваемых в колдовстве, прежде чем был начат допрос.

В 18 и 19 веке выдвигались инициативы сделать реку пригодной для судоходства, но ни одна из них не увенчалась успехом. Наконец, в начале 20 века вдоль реки Эмшер был построен Канал Рейн — Херне.

С началом ранней индустриализации вода забиралась из речной системы для технических нужд. В 1793 году монастырь Стеркраде пожаловался, что вода испортилась из-за того, что на металлургическом заводе Святого Антония обрабатывали болотную руду. Вторая половина 19-го века ознаменовалась индустриализацией в Рурской области, а также сильным ростом населения. Повышенный спрос на питьевую воду удовлетворяли водой из Рура и Липпе (река).

Сточные воды и вода из шахт сбрасывались в Эмшер начиная со второй половины 19-го века.
В результате сброса стоков Эмшер подвергался сильному загрязнению. Небольшой уклон реки, меандры и проседание почвы, связанное с добычей угля, приводили к постоянным наводнениям. Это, вместе с плавающими в воде фекалиями, увеличивало риск инфекционных заболеваний. Так как местные власти были не в силах решить подобные проблемы, в 1899 году был основан Emschergenossenschaft, представлявший все затронутые регионы. В его задачи входили очистка сточных вод, слежение за стоками, предотвращение наводнений и контроль над рекой.

Под эгидой Emschergenossenschaft русло Эмшера было углублено примерно на три метра, и большая его часть была укреплена и выпрямлена. Течение реки изменялось несколько раз. В 20-м веке устье реки было дважды передвинуто — в 1910 году из Дуйсбург-Альсума в Дуйсбург-Вальсум, а в 1949 году в Динслакен.

Оседание, вызванное горными работами, было компенсировано все более высокими дамбами, так что сегодня Эмшер в некоторых местах даже на несколько метров выше уровня окружающей местности. Однако это также означает, что вода из окружающих притоков Эмшера должна быть закачана в него. Без дамб и откачки воды большая часть региона оказалась бы затоплена.

Тем не менее, пока добыча угля в Рурской области продолжалась, альтернативы открытому сбросу сточных вод не существовало, поскольку подземные каналы регулярно опускались из-за проседания почв.

К концу 1990-х годов были построены четыре центральных очистных сооружения:

 Станция очистки сточных вод Duisburg Alte Emscher
 Станция очистки сточных вод Emschermündung (в черте города Динслакен, Дуйсбург и Оберхаузен)
 Станция очистки сточных вод Ботроп
 Станция очистки сточных вод Дортмунд-Дойзен

Вдоль Эмшера проходит несколько линий электропередач. По левому берегу проходят трубы Рурской системы централизованного теплоснабжения, по которым поступает вода температурой от 110 до 180 °C.

Пассажирский паром через реку работал в Дуйсбурге до 1939 года. В 1960 году на этом же месте был построен мост.

После сильных осадков (до 200 л/м²) 26 июля 2008 года в Дортмунде вышли из берегов реки Эмшер и Россбах и затопили районы Дорстфельд и Мартен. Уровень воды в реке достиг нового максимума. Например, на станции в Менгеде был измерен уровень воды более 520 сантиметров, при обычном уровне около 100 сантиметров.

Примечания

Литература 
 Ökologische Erneuerung einer Industrielandschaft. In: DVWK Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (Hrsg.): Schriftenreihe des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau. Heft 108. Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser, Bonn 1994, ISBN 3-922671-44-6.
 Otto Dickau, Christoph Eger (Hg.): Emscher. Beiträge zur Archäologie einer Flusslandschaft im Ruhrgebiet. Aschendorff, Münster 2014, ISBN 978-3-402-13071-1.
 Klaus Gorzny, Claas Marlori: Burgen, Schlösser und Adelssitze im Emscher Landschaftspark. Piccolo, Marl 2001, ISBN 3-9801776-5-3.
 Alles fließt — Das Wasser der Emscher. In: Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark (Hrsg.): Zeitschrift des Historischen Vereins für Dortmund und die Grafschaft Mark e.V. in Verbindung mit dem Stadtarchiv Dortmund. Klartext, 2006, ISSN 0932-9757.
 Hubert Kurowski: Die Emscher. Geschichte und Geschichten einer Flusslandschaft. Klartext, Essen 1993, ISBN 3-88474-045-8.
 Dirk Sondermann (Hrsg.): Emschersagen. Von der Mündung bis zur Quelle. Henselowsky Boschmann, Bottrop 2017, ISBN 978-3-942094-75-7.

Ссылки 
 
 
 
 

Реки Германии
Бассейн Рейна